Hershko ist der Familienname folgender Personen:

 Avram Hershko (* 1937), israelischer Biochemiker
 Raz Hershko (* 1998), israelische Judoka

Siehe auch:
 Herskó